Douglas County je název dvanácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Douglas County (Colorado) – okres státu Colorado
 Douglas County (Georgie) – okres státu Georgie
 Douglas County (Illinois) – okres státu Illinois
 Douglas County (Kansas) – okres státu Kansas
 Douglas County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Douglas County (Missouri) – okres státu Missouri
 Douglas County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Douglas County (Nevada) – okres státu Nevada
 Douglas County (Oregon) – okres státu Oregon
 Douglas County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Douglas County (Washington) – okres státu Washington
 Douglas County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin